Okręty US Navy o nazwie USS "Memphis", pochodzącej od miasta Memphis:

 Pierwszy "Memphis" był pięciodziałowym parowcem o napędzie śrubowym i drewnianym kadłubie. Został wyczarterowany przez Marynarkę do ekspedycji do Paragwaju przeciw Carlosowi Antonio Lopezowi.
 Drugi "Memphis" był cywilnym parowcem, który był używany przez obie strony w czasie wojny secesyjnej. Przekazany do cywila i przemianowany na "Mississippi".
 Trzeci "Memphis" (CA-10) przez większość służby nosił nazwę "Tennessee" (ACR-10). Został zniszczony przez tsunami trzy miesiące po przemianowaniu w 1916.
 Czwarty "Memphis" (CL-13) był lekkim krążownikiem typu Omaha, który brał udział w działaniach II wojny światowej.
 Piąty "Memphis" (T-AO-162) był zbiornikowcem typu Cumberland, który był w służbie w czasie zimnej wojny
 Szósty "Memphis" (SSN-691) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który został zmodyfikowany do pełnienia obowiązków platformy testowej.

Memphis